Язы́кова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Языкова, Анна Анатольевна (род. 1987) — российская спортсменка по академической гребле.
 Языкова, Екатерина Михайловна (Хомякова; 1817—1852) — хозяйка литературного салона, близкий друг Н. В. Гоголя.
 Языкова, Ирина Константиновна (род. 1956) — российский учёный и общественный деятель.